1408 — o ano 1408 d.C.
1408 (conto)
1408 (filme)
1408 Trusanda — asteroide da cintura principal

Desambiguações de números